Kompletny wykaz oficjalnych spotkań międzynarodowych reprezentacji Gruzji w piłce nożnej mężczyzn.

Lista meczów

Źródła 
 all-time Georgia national football team international record 

Reprezentacja Gruzji w piłce nożnej
Gruzja